Râul Cetea se poate referi la:

 Râul Cetea, Galda
 Râul Cetea, Borod

Vezi și 
 Cetea (dezambiguizare)

 Râul Cetița

Toponime românești